Дании́л — мужское имя, от древнееврейского имени Данийель (דָנִיֵּאל — Бог — суд мой). Русифицированная версия — . Арабский аналог — Данияль.

Носители имени 
 Даниил (VII век до н. э. — VI век до н. э.) — библейский «великий пророк» (у христиан, у иудеев относится к другой группе библейских персонажей и книга его помещена не среди книг пророков (Невиим — נביים), а в третьем разделе Танаха — Ктувим, Писания), служивший при дворах Навуходоносора, Кира и Дария; предполагаемый автор ветхозаветной Книги пророка Даниила.
 Дани-Ил — мудрый судья, герой угаритского мифо-эпического цикла, иногда отождествляется с Даниилом, упомянутым в книге пророка Иезекииля.
 Даниил (ум. 1363) — епископ Суздальский в 1330—1347 и 1350—1351 годах.
 Даниил (ум. между 1366 и 1376) — князь Острожский, родоначальник княжеского рода Острожских.
 Даниил (ок. 1492—1547) — митрополит Московский и всея Руси; ученик Иосифа Волоцкого.
 Даниил (род. 1951) — патриарх Румынский и архиепископ Бухарестский (с 2007).

 Даниил Адам из Велеславина (1546—1599) — чешский писатель, учёный-гуманист и книгоиздатель.
 Даниил Александрович (1261—1303) — святой Русской православной церкви; младший сын Александра Невского, первый удельный князь Московский.
 Даниил Александрович Пенько (ум. 1520) — русский государственный и военный деятель, князь Ярославский.
 Даниил Ачинский (1784—1843) — местночтимый святой Русской православной церкви; прославлен в 1999 году.
 Даниил Борисович (до 1370 — ок. 1429) — суздальско-нижегородский княжич, старший сын Бориса Константиновича, старший брат Ивана Тугого Лука.
 Даниил Васильевич Щеня (ум. 1519) — князь, русский полководец времён Ивана III и Василия III, родоначальник князей Щенятевых.
 Даниил Заточник — русский писатель, автор «Моления Даниила Заточника» (XIII век).
 Даниил Кушнир (ум. 1766) — святой, мученик Черкасский.
 Даниил Паломник — православный монах, совершивший паломничество к Святой земле (1104—1106) и оставивший его первое русское описание.
 Даниил Переславский (?—1540) — святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.
 Даниил Пустынник (2-я половина XV века) — святой Румынской православной церкви, иеросхимонах.
 Даниил Романович Галицкий (1201—1264) — князь Галицкий, Волынский и великий князь Киевский, политический деятель, дипломат и полководец.
 Даниил Столпник (410—490) — христианский аскет, столпник, почитается как святой в лике преподобных.
 Даниил Успенский (ум. 1238) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик
 Даниил Чёрный (ок. 1350—1428) — иконописец, монах, современник и сотрудник Андрея Рублёва, почитается как святой преподобный.
 Даниил Шужгорский — чудотворец, преподобный Русской православной церкви живший в конце ХVІ века.

 Даниил II (ок. 1270—1337) — святой Сербской православной церкви, архиепископ Сербский.
 Даниил II (ум. 1397) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский.

 Даниил (Александров) (1930—2010) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Ирийский, викарий Восточно-Американской епархии.
 Даниил (Брум) (род. 1954) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Запада.
 Даниил (Бьянторо) (род. 1956) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, глава Индонезийской православной миссии РПЦЗ.
 Даниил (Влахович) (ок. 1740—1821 или 1822) — епископ Карловацкой митрополии, епископ Буковинский и Черновицкий.
 Даниил (Дайкович) (1895—1993) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Черногорско-Приморский.
 Даниил (Датуашвили) (род. 1955) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Чиатурский и Сачхерский.
 Даниил (Доровских) (род. 1960) — епископ Русской православной церкви, митрополит Архангельский и Холмогорский, глава Архангельской митрополии.
 Даниил (Зелинский) (род. 1972) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Памфилийский, правящий епископ Западной епархии Украинской православной церкви в США.
 Даниил (Ирбитс) (род. 1976) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен, наместник Георгиевского мужского монастыря, поэт, член Российского союза писателей.
 Даниил (Ковальчук) (род. 1949) — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Черновицкий и Буковинский.
 Даниил (Крстич) (1927—2002) — епископ Сербской православной церкви, епископ Будимский, богослов.
 Даниил (Кузнецов) (род. 1980) — епископ Русской православной церкви, епископ Гурьевский, викарий Кемеровской епархии.
 Даниил (Мусатов) (1810—1855) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Екатеринославской духовной семинарии.
 Даниил (Натток-Михайловский) (1755—1821) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский.
 Даниил (Николов) (род. 1972) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Драговитийский, викарий епархии в США, Канаде и Австралии.
 Даниил (Нусиро) (род. 1938) — митрополит Токийский и всея Японии
 Даниил (Пантелич) (1865—1927) — епископ Сербской православной церкви, епископ Далматинско-Истарский.
 Даниил (Сивиллов) (1798—1871) — священнослужитель Православной российской церкви, миссионер, синолог, первый заведующий кафедрой китайского языка в Казанском университете.
 Даниил (Соколов) (1973—2016) — игумен Русской православной церкви, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря.
 Даниил (Сычёв) (род. 1960) — иеромонах Русской православной церкви, настоятель Казанского храма села Хмелиты Вяземского района Смоленской области.
 Даниил (Троицкий) (1887—1934) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Брянский.
 Даниил (Шерстенников) (1871—1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Охотский, викарий Камчатской епархии.
 Даниил (Юзвьюк) (1880—1965) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пинский и Брестский.

См. также 

 «Даниил — князь Галицкий» — художественный фильм Ярослава Лупия (1987).
 «Даниил Московский» — атомная подводная лодка Б-414 проекта 671РТМ.
 Данильская культура — разновидность культуры импрессо в Хорватии.
 Данииловы письмена — древний алфавит, обнаруженный в конце IV-го или в первые годы V века сирийским епископом Даниилом.